Termenul „Bilina” se poate referi la:

 Râul Bilina din Cehia
 Bílina () oraș din Cehia